Klaunig ist der Familienname folgender Personen:

 Gisa Klaunig (* 1992), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Gottfried Klaunig (1676–1731), deutscher Mediziner
 Karl Klaunig (1824–1861), deutscher Pädagoge
 Stefanie Klaunig (* 1991), deutsche Handballspielerin